Vædderen har flere betydninger:

 Vædderen – et stjernebillede på den nordlige himmelkugle
 Vædderen (stjernetegn) – et stjernetegn i dyrekredsen
 F359 Vædderen – et dansk inspektionsskib af Thetis-klassen (1992-)
 F349 Vædderen – et dansk inspektionsskib af Hvidbjørnen-klassen (1963-1992)